Николас Морис Артю́с (9 января 1862, Анже — 24 февраля 1945, Фрибур) — французский врач, иммунолог и физиолог. Его именем названа одна из местных аллергических воспалительных реакций, впервые описанная им.

Биография 
Изучал медицину в Париже, получил докторскую степень в 1886 году. В 1896 году стал профессором в университете Фрибура в Швейцарии, в 1900 году вернулся во Францию и приступил к работе в Институте Пастера, а затем преподавал в École de Médecine de Marseilles. В 1907 году стал заведующим кафедрой физиологии в Лозаннском университете в Швейцарии, где проработал в течение 25 лет, выйдя в отставку в 1932 году.

Помимо вопросов, связанных с аллергическими реакциями, научные работы Артюса касались анафилаксии (с 1903 года), изучения свойств змеиного и пчелиного яда (составив, в частности, классификацию ядов в зависимости от того, какие именно органы или процессы в организме человека они поражают) и роли кальция в коагуляции крови (первые опыты по изучению коагуляции поставил на молоке ещё в 1890 году). Написал в общей сложности несколько сотен научных работ.

Примечания

Библиография 
 Introduction to "Maurice Arthus' Philosophy of Scientific Investigation", Henry E. Sigerist, Bulletin of the History of Medicine, 14 (1943), 368–372.
 Nicolas Maurice Arthus, in World Who's Who in Science, Allen G. Debus et al., ed., Chicago: Marquis-Who's Who, Inc., 1968.
 Nicolas Maurice Arthus на whonamedit.com.

Персоналии по алфавиту
Медики Франции
Выпускники Парижского университета
Доктора медицины
Преподаватели вузов Швейцарии
Иммунологи Франции
Физиологи Франции
Члены-корреспонденты Французской академии наук